Сан Антонио Уно има више значења:

 Сан Антонио Уно (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Уно (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Уно (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Уно (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Уно (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонио Уно (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Антонио Уно (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику